

Patronymes 

 Pierre Lazare Bernard Verlot (1836-1897), chef des cultures au Muséum national d'histoire naturelle à Paris.
 Candice Verlot, titulaire de la Médaille d'honneur des affaires étrangères, promotion 2015.
 Constant Verlot (1876-1933), homme politique français, actif dans le département des Vosges.
 Francine Verlot (1945), cycliste belge.
 Jean Verlot, collaborateur au journal français "Le Peuple".
 Jean-Baptiste Verlot (1816-1891), scientifique français, directeur du jardin botanique de Grenoble.
 Philippe Verlot, militaire français (31e bataillon de chasseurs à pied).
 .

Personnages de fiction 
Verlot est un nom de famille donné à des personnages de fiction, dont :

 Capitaine Verlot, personnage de la série américaine Alias apparaissant dans la saison 3, épisode 15 : "Sueurs froides".
 Daniel Verlot, personnage du film français Tir groupé, réalisé par Jean-Claude Missiaen et sorti en 1982.
 Francis Verlot, personnage du film policier franco-italien Mélodie en sous-sol, réalisé par Henri Verneuil en 1963. Interprète : Alain Delon.

Biologie 
Verlot entre dans la composition des phytonymes suivants :

 l'Armoise des frères Verlot est une plante de la famille des Astéracées, genre Artemisia.
 le Chardon de Verlot est une plante de la famille des Astéracées, genre Carduus.

Géographie 

  est une zone statistique délimitée par le Bureau du recensement des États-Unis dans le comté de Snohomish, état de Washington.

Références